Sandra Estela Cepeda Nieto (Ciudad de México, 1 de mayo de 1980), conocida como Sandra Cepeda, es una artista visual y curadora mexicana.

Estudios 
Egresó de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Monterrey, cuenta con un máster en Museografía y Escenografía por la Universidad Politécnica de Cataluña.

Trayectoria 
Con 20 años de actividad artística, presentó su primera exposición individual en Saltillo, Coahuila en 1998 de forma paralela a sus estudios. En 1999 tiene su primer proyecto de curaduría y exposición en el Centro Bellas Artes de San Miguel de Allende, Guanajuato. En 2003 se muda a España donde inició sus estudios de maestría y desarrolla sus habilidades de curaduría trabajando para el Forum de Barcelona para el grupo Els Joglars.

Una condición de salud y posterior diagnóstico del síndrome de Fibromialgia la hizo regresar a México y detener su producción artística; de esta forma inició un periodo como catedrática de historia del arte en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en el CEDIM de 2006 a 2008.

Es en Ciudad de México donde retoma su carrera artística con el inicio del proyecto Oculto, expuesto en el centro histórico de la ciudad por parte de la Secretaría de Educación Pública; y en el Paseo de Montejo en Mérida, Yucatán a través de la Secretaría de Cultura del Estado de Yucatán.

De 2009 a 2011 colaboró en la subasta México Vivo en el Museo de Arte Moderno de México y posteriormente siendo parte de la casa de subasta Christie's en Nueva York. Ese mismo año expone en la Bolsa Mexicana de Valores durante el mandato de Luis Téllez una colección que posteriormente fue llevada a la Bolsa de Valores de Tokio ese mismo año. Colaboró en la ópera prima «nero come L'inferno» del artista Juan Carlos Mendoza, presentado durante los años siguientes en el Museo del Bicentenario, así como en el Senado de México y en el Museo Soumaya.

Una recaída en su estado de salud la llevó a mudarse a Mérida, Yucatán donde se integró al equipo de la Revista National Geographic como colaboradora.

Luego de los atentados terroristas de Bruselas, Bélgica de 2016 fue seleccionada por la feria Art Brussels para realizar una instalación artística con ese tema en la ciudad de Bruselas. Esta misma instalación fue presentada también en septiembre de ese mismo año en Ciudad de México a través de la Secretaría de Educación Pública y Presidencia de la República, siendo inaugurada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Desarrolló las plataformas digitales «Gran Espejo» donde se exponen artistas y marcas de diseño mexicano; y «Mentor», donde se promueve la educación y la creatividad en varios géneros, todo esto como parte de su trabajo de curaduría y con el objetivo de impulsar el fomento a la cultura y la creatividad.

En 2016 empieza a explorar con oro y plata para la producción de esculturas funcionales. Para 2017 surge la línea "Joya de arte" como producto de esta exploración.

Familia 
Es nieta del Gral. Ignacio Cepeda Dávila, político mexicano, revolucionario y gobernador de Coahuila de 1945 a 1947. E hija del intelectual y matemático Francisco Javier Cepeda Flores y de Ana Cecilia Nieto.

Exposiciones relevantes

Referencias 

Nacidos en Ciudad de México
Artistas visuales de México
Directores artísticos de México
Curadores de México
Mujeres artistas de México